Bieg steht für:

 Bieg, ein Gemeindeteil des Marktes Colmberg, Landkreis Ansbach, Mittelfranken, Bayern

Bieg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bieg (1912–1987), deutscher Funktionär der Hitlerjugend
 Lutz Bieg (* 1943), deutscher Sinologe